Або Еїса (* 1996) — суданський футболіст, вінґер англійського клубу «Сканторп Юнайтед».
 Мохамед Еїса (* 1994) — суданський футболіст, нападник англійського клубу «Пітерборо Юнайтед».